Трудова́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «труд».

Казахстан 
 Трудовая улица — улица в Алма-Ате.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Трудовая улица — улица в Евпатории.

Россия 
 Трудовая улица — улица в Абакане.
 Трудовая улица — улица в Апатитах.
 В Арзамасе:
 1-я Трудовая улица.
 2-я Трудовая улица.
 Трудовая улица — улица в Благовещенске.
 Трудовая улица — улица в Брянске.
 Трудовая улица — улица в Екатеринбурге.
 Трудовая улица — улица в Иркутске.
 Трудовая улица — улица в Королёве.
 Трудовая улица — улица в Москве.
 Трудовая улица — улица в Менделеевске.
 Трудовая улица — улица в Новосибирске.
Трудовая улица — улица в Самаре. 
 Трудовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Трудовая улица — улица в Таганроге.
 Трудовая улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Трудовая улица — улица в Ленинском районе.
 Трудовая улица — улица в Светлом (Реженка). 
 Трудовая улица — улица в Уфе.
 Трудовая улица — улица в Хабаровске.
 Трудовая улица — улица в Челябинске.
 Трудовая улица — улица в Электростали.
 Трудовая улица — прежнее (до 1952 г.) название улицы Судостроителей в Ярославле.

Украина 
 Трудовая улица — улица в Днепре.
 Трудовая улица — улица в Запорожье.
 Трудовая улица — улица в Константиновке.
 Трудовая улица — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Труда